Colegio Santa Cruz o Colegio de Santa Cruz puede referirse a los siguientes artículos:

En Chile 

Colegio Santa Cruz de Río Bueno;
Colegio Santa Cruz (Temuco).

En España 

Colegio Mayor Santa Cruz, de Valladolid, ubicado en el Palacio de Santa Cruz